Wiano – film
 wiano (majątek)